Colombarone – frazione e sito archeologico di Pesaro
 Colombarone – sito di interesse comunitario a Formigine
 Colombarone (detto anche "Villa Montecucoli") – complesso architettonico di Marano sul Panaro